Група Б ФИФА Светског првенства за жене 2007. била је једна од четири групе нација које су се такмичиле на Светском првенству за жене 2007. Први круг утакмица ове групе почео је 11. септембра, а последњи мечеви су одиграни 18. септембра. Већина утакмица је одиграна у Спортском центру Ченгду у Ченгдуу. Сва 4 тима из ове групе су извучена у Групу А у претходном издању, први пут у историји ФИФА турнира.

Сједињене Државе су биле на врху групе, а у другом колу им се придружила Северна Кореја, једини тим који Сједињене Државе нису успеле да победе. Шведска изненађујуће није успела да се пласира у други круг.

Табела

Утакмице
Сва времена су локална (UTC+8)

Сједињене Државе и Северна Кореја

Нигерија и Шведска

Шведска и Сједињене Државе

Северна Кореја и Нигерија

Нигерија и Сједињене Државе

Северна Кореја и Шведска

Референце

Спољашње везе 
Светско првенство у фудбалу за жене Кина 2007

Светско првенство у фудбалу за жене 2007.